Горде́й Ива́нович Фили́ппов  ( — ) — наводчик орудия 530-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (28-я армия, 1-й Украинский фронт). Герой Советского Союза.

Биография 
Родился  в деревне Катюшино в крестьянской семье. Окончил 4 класса приходской школы. С 10 лет батрачил. С 1921 года работал на торфяных предприятиях ныне Нижегородской и Ярославской областей. В начале войны вернулся на родину.

В октябре 1942 года Куйбышевским РВК был призван в Красную Армию.

30 апреля 1945 года наводчик орудия батареи красноармеец Филиппов в ожесточённом бою в районе озера Менниг-Зее (в 40 км южнее Берлина), ведя бой в полном окружении противника, под ураганным огнём, на расстоянии 30 метров огнём прямой наводки сжёг 1 танк и 2 самоходных орудия противника. Из орудия, автомата и гранатами уничтожил до 100 солдат и офицеров противника. В течение получаса один вёл неравный бой с колонной немцев, удержал свой рубеж и не дал немцам оседлать дорогу.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство красноармейцу Филиппову Гордею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 
После окончания войны демобилизовался. Жил и работал в Рыбинске, затем переехал в Щёлково.

Умер 14 сентября 1982 года. Похоронен на Гребенском кладбище города Щёлково.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (27.06.1945);
 орден Ленина (27.06.1945);
 орден Красной Звезды (25.03.1945);
 медаль «За боевые заслуги» (30.09.1944).

Память

Примечания

Литература 
 [az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0009/fca46754 Шарков Валентин Иванович] //

Ссылки 

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Похороненные в Щёлкове